Das medizinisch-lateinische Wort Malleus bezeichnet

 ein Gehörknöchelchen, siehe Hammer (Anatomie)
 eine bakterielle Infektionskrankheit, siehe Rotz (Krankheit)

 vergleiche „Malleus Maleficarum“, Titel des Buches Hexenhammer von 1486, Handbuch der Hexenverfolgungen